Ре́всельга () — топоним.
 Ревсельга — деревня в Прионежском районе Республики Карелия.
 Ревсельга — остановочный пункт в Прионежском районе Республики Карелия.